Isjtar (godin), een godin uit het oude Mesopotamië
Ishtar (folkgroep), een Belgische folkgroep
Ishtar (zangeres), een Israëlische zangeres, onder andere verbonden aan de band Alabina
Ishtar (film), een film uit 1987 met onder andere Dustin Hoffman in de hoofdrol